Странский (, )) — немецкая и чешская фамилия.

Известные носители:

 Странский, Адольф (1855—1931) — чешский политический деятель.
 Странский, Георги (1814—1904) — болгарский врач и политик.
 Странский, Йозеф (1872—1936) — немецко-американский дирижёр чешского происхождения.
 Странский, Йозеф (виолончелист) (1810—1890) — австрийский виолончелист и композитор.
 Странский-Шемерер, Йозеф Ян (1809—1866) — чешский театральный деятель.
 Странский, Рудольф Йиржи (в монашестве Георгий; род. 1979) — епископ Православной церкви Чешских земель и Словакии, архиепископ Михаловский и Кошицкий.

См. также 
 Странски